Jim O'Brien, (1952-), joueur et entraîneur de basket-ball américain.
 Jim O'Brien, (vers 1953-), coureur d'ultra-trail américain.
 Jim O'Brien, (1989-), joueur de hockey sur glace américain.
 Jim O'Brien (1987-), footballeur écossais.